Mahavavy steht für:

 Mahavavy du Nord, Fluss in Madagaskar
 Mahavavy du Sud, Fluss in Madagaskar